Zkratka NDP může označovat:

 Čistý domácí produkt – varianta hrubého domácího produktu odčítající opotřebení kapitálu
 Neighbor Discovery Protocol – internetový protokol
 New Democratic Party – kanadská politická strana
 National Development Plan – irský vládní program rozvoje infrastruktury
 Nuclear Disarmament Party – australská politická strana
 New Democratic Party (Svatý Vincenc a Grenadiny) – politická strana působící na Svatém Vincenci a Grenadinách

Zkratky